Uhuru est le terme swahili désignant la liberté.

Uhuru désigne notamment :
 Uhuru, satellite artificiel ;
 le pic Uhuru, le point culminant du Kilimandjaro ;
 Black Uhuru, un groupe jamaïcain de reggae militant ;
 Uhuru, un logiciel antivirus ;
 Uhuru, un bihebdomadaire généraliste de la République démocratique du Congo en français.